Молотково — название населённых пунктов:

Белоруссия 
 Молотково — деревня в Слуцком районе Минской области.

Россия 
 Молотково — деревня в Новосокольническом районе Псковской области.